Чемпионаты Европы по настольному теннису проводятся с 1958 года под эгидой Европейского союза настольного тенниса (ETTU).

С 1958 по 2002 год чемпионаты Европы проводились по чётным годам, с 2003 года — по нечётным, с 2008 года — ежегодно. С 2016 года личные первенства стали разыгрывать по чётным годам, командные — по нечётным. Программа чемпионатов включает в себя мужские и женские соревнования в одиночном, парном и командном разрядах. Медали в смешанном разряде (миксте) с 2009 года разыгрывались отдельно, в 2016 году — вновь введены в программу личного первенства Европы.

Призёры

Одиночный разряд

Мужчины

Женщины

Парный разряд

Микст (с 2009 года по 2013 год)

Командные соревнования

Мужчины

Женщины

Медалисты в командном зачете за все время 
Данные на 24 ноября 2017 года.

Мужчины

Женщины

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Европейского союза настольного тенниса
 Архив результатов чемпионатов Европы на сайте Европейского союза настольного тенниса

 
Мероприятия, регулярно проводимые с 1958 года